Elisabet de Prússia (gran duquessa d'Oldenburg) (1857 - 1895).
 Elisabet de Prússia (princesa de Hessen-Darmstadt) (1815 - 1885).